Санту-Антониу, Санту-Антонью () — топоним

 Санту-Антониу (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Норти Бразилии.
 Санту-Антониу (Понта-Делгада) — район (фрегезия), муниципалитет Понта-Делгада округа Азорские острова Португалии.
 Санту-Антониу (Сан-Роке-ду-Пику) — район (фрегезия), муниципалитет Сан-Роке-ду-Пику округа Азорские острова Португалии.
 Санту-Антониу (Фуншал) — район (фрегезия), муниципалитет Фуншал округа Мадейра Португалии.
 Санту-Антонью — город, административный центр провинции Принсипи и округа Пагуи государства Сан-Томе и Принсипи.

См. также 
 Антоний (святой)